Eisler es un apellido de origen alemán que puede referirse a:

 Hanns Eisler, compositor alemán.
 Barry Eisler, escritor estadounidense.
 Riane Eisler, socióloga estadounidense, nacida en Austria.
 Paul Eisler, ingeniero austriaco.